Листовидки (лат. Phyllium) — род насекомых из семейства Phylliidae, представители которого окраской и формой тела мимикрируют под листья растений. Распространены в тропиках Юго-Восточной Азии.

Описание 
Основная окраска этих насекомых ярко-зелёная, но также встречаются формы с желтой и оранжевой окраской. У многих видов окраска часто с чёрными или коричневыми пятнами по краям тела, что придаёт дополнительное сходство с листом. Выражен половой диморфизм, самки крупнее самцов и порой отличаются от них формой тела. Длина до 12,5 см. Тело самок широкое и плоское, а у самцов преимущественно узкое, с более длинными, покрывающими всё тело крыльями. Благодаря небольшому весу самцы многих видов способны летать, но на очень короткие расстояния.

В природе большую часть времени проводят на листьях деревьев и кустарников, которые они имитируют своей формой и окраской тела, и которыми они питаются.

Самки могут размножаться партеногенетически, т.е. без самца. Например, Phyllium giganteum представлен преимущественно партеногенетическими самками, а самцы встречаются крайне редко. Самки откладывают в среднем 2-3 яйца в день, которые окраской и формой напоминают семена растений. При попадании яиц на влажный субстрат, их окраска становится более тёмной.

Классификация 

 Подрод Phyllium
 Phyllium athanysus
 Phyllium bilobatum
 Phyllium caudatum
 Phyllium celebicum
 Phyllium drunganum
 Phyllium elegans
 Phyllium ericoriai
 Phyllium gantungense
 Phyllium geryon
 Phyllium hausleithneri
 Phyllium jacobsoni
 Phyllium mabantai
 Phyllium mamasaense
 Phyllium mindorense
 Phyllium monteithi
 Phyllium palawanense
 Phyllium parum
 Phyllium philippinicum
 Phyllium rarum
 Phyllium rayongii
 Phyllium siccifolium
 Phyllium tibetense
 Phyllium tobeloense
 Phyllium westwoodii
 Phyllium woodi
 Phyllium yunnanense
 Phyllium zomproi
 Подрод Pulchriphyllium
 Phyllium asekiensis
 Phyllium bioculatum — Листовидка цейлонская
 Phyllium brevipenne
 Phyllium chitoniscoides
 Phyllium exsectum
 Phyllium frondosum
 Phyllium giganteum
 Phyllium groesseri
 Phyllium keyicum
 Phyllium schultzei
 Phyllium sinense
 Phyllium suzukii

Примечания 

Роды привиденьевых
Насекомые Азии
Привиденьевые